IPH est un sigle pouvant signifier :
 indicateur de pauvreté humaine, un indice permettant de caractériser le niveau de pauvreté d'un pays ;
 Institut de paléontologie humaine, une fondation de recherche consacrée à l'étude de la paléontologie humaine et de la Préhistoire ;
 Institut Paul Héroult.